Reni steht für:
 Reni (Ukraine), eine Stadt in der Oblast Odessa, Ukraine
 Villa Reni, ein karolingisches Königsgut in der heutigen Stadt Rheine
 (1792) Reni, ein Asteroid des Hauptgürtels
 eine Kurzform von Renate (Name); auch von Irene oder Regina (Vorname)
 Alan „Reni“ Wren, Mitglied der Band The Stone Roses
 Pulau Reni, eine indonesische Insel
 Ina Reni Alexandrow, deutsch-bulgarische Singer-Songwriterin

Reni ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Reni (1575–1642), italienischer Maler

Siehe auch:
 Renyi